Братья Алейниковы — творческий псевдоним двух российских режиссёров:
 Алейников, Глеб Олегович
 Алейников, Игорь Олегович

Братья Алейниковы